voetbal die werd gebruikt tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2004: Adidas Roteiro
gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas: Roteiro (Alagoas)